Horvátország
Petina falu Velika Gorica községben, Zágráb megyében

 Olaszország
Petina község Dél-Olaszországban, Campania régióban, Salerno megyében

 Szerbia
Petina falu Kruševac községben, a Rasinai körzetben